Preston North End FC (celým názvem: Preston North End Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Preston v nemetropolitním hrabství Lancashire. Založen byl v roce 1880. Od sezóny 2015/16 hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž EFL Championship. Preston je dvojnásobný mistr Anglie a dvojnásobný držitel FA Cupu. Klubové barvy jsou námořnická modř a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Deepdale s kapacitou 23 404 diváků.

Historie 
Preston North End patří mezi zakládající kluby první anglické divize. Hned v první sezóně získal Preston double, když zvítězil v lize o 11 bodů před Aston Villou (celkem ztratil pouhé dva body) a v FA Cupu přehrál ve finále 3:0 Wolverhampton. Ligu opanoval také v sezóně následující, to skončil dva body před Evertonem. Následovala tři druhá místa, sestup a návrat na druhé místo v sezóně 1905/06. To bylo z úspěchů ale na dlouhá léta vše.

Klub často sestupoval, pak se zase vracel. Do horní poloviny tabulky se dostal před druhou světovou válkou. Dostavily se i úspěchy v FA Cupu – 1937 sice prohrál ve finále se Sunderlandem 1:3, ale v roce 1938 již mohl slavit po vítězství 1:0 nad Huddersfield Town.

Po skončení druhé světové se klub zase do druhé ligy vrátil. V roce 1953 byl Preston znovu na vrcholu a těsně přišel o ligový titul, to sice Preston porazil Arsenal doma 2:0 a venku remizovali 1:1, jenže o mistrovi rozhodovalo skóre a to ve prospěch Arsenalu. Následující rok Preston podlehl ve finále FA Cupu West Bromwichi 2:3. Na druhém místě za Wolverhamptonem skončil i v sezóně 1957/58. Roku 1961 Preston skončil na posledním místě a sestoupil. Do nejvyšší soutěže se dodnes nevrátil. Poslední finále FA Cupu si zahrál roce 1964, když podlehl West Hamu. V 80. letech pak i v 90. bojoval dokonce až ve 4. nejvyšší.

Získané trofeje 
 First Division / Premier League ( 2× )
 1888/89, 1889/90
 FA Cup ( 2× )
 1888/89, 1937/38
 Football League War Cup ( 1× )
 1941

Významní hráči 
 Jimmy Ross (1883–1894)
 Bill Shankly (1933–1949)
 Tom Finney (1946–1960)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1888–1892: Football League
 1892–1901: Football League First Division
 1901–1904: Football League Second Division
 1904–1912: Football League First Division
 1912–1913: Football League Second Division
 1913–1914: Football League First Division
 1914–1915: Football League Second Division
 1919–1925: Football League First Division
 1925–1934: Football League Second Division
 1934–1949: Football League First Division
 1949–1951: Football League Second Division
 1951–1961: Football League First Division
 1961–1970: Football League Second Division
 1970–1971: Football League Third Division
 1971–1974: Football League Second Division
 1974–1978: Football League Third Division
 1978–1981: Football League Second Division
 1981–1985: Football League Third Division
 1985–1987: Football League Fourth Division
 1987–1992: Football League Third Division
 1992–1993: Football League Second Division
 1993–1996: Football League Third Division
 1996–2000: Football League Second Division
 2000–2004: Football League First Division
 2004–2011: Football League Championship
 2011–2015: Football League One
 2015–2016: Football League Championship
 2016– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1880
Sport v Prestonu